Conneau est un patronyme porté notamment par :

 Henri Conneau (1803-1877), médecin, chirurgien et homme politique français, proche de Napoléon III ;
 Louis Conneau (1856 -1930), général français.

Homonymie de patronyme